Évaluation peut faire référence à :
 Évaluation, en basket-ball ;
 Évaluation, en économie et en en management ;
 Évaluation, en pédagogie.

Œuvres de fictions 

 Les évaluations (Performance Review), huitième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2005 ;
 Évaluations (Put It to the Test), quinzième épisode de la saison 18 de Grey's Anatomy diffusé en 2022 ;
 Évaluation (Performance Review), sixième épisode de la saison 2 d'Only Murders in the Building diffusé en 2022.